HMS Cardiff je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Cardiff (1652) 
 HMS Cardiff (1917) 
 HMS Cardiff (D108)

Cardiff